Клевезали — баронский и столбовой русский дворянский род.

Происхождение и история рода 
Род имеет немецкое происхождение: переселился из Мекленбурга в Курляндию, а после её присоединения к Российской империи принял русское подданство.

Часть представителей рода Клевезалей на русской службе сохраняли лютеранское вероисповедания и немецкие имена, однако рязанская ветвь приняла православие. Изначально род был баронский и имел приставку «фон» (von Klevesahl иногда также von Klewesahl), от которой в официальной документации отказались перешедшие в православие представители рода. Большая часть Клевезалей были военным, однако, среди них также имеются известные врачи, биологи, художники, музыканты, писатели и представители других профессий.

Наиболее известные представители рязанской ветви рода 

 Николай Ефимович Клевезаль (1787—1864) — участник наполеоновских войн, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени, вышедший в отставку с чином полковника. Николай Ефимович зачинатель рязанской ветви рода: с 9 января 1830 года, как касимовский помещик он был внесен в III ч. ДРК Рязанской губ. В 1833—1850 годах занимавший пост Касимовского уездного предводителя дворянства (в этом качестве он был произведён в действительные статские советники). Был женат на дворянке Варваре Владимировне Чихачёвой, дочери губернского секретаря.
 Николай Николаевич (р. 20 июня 1825 Токарёво — после 1851; причислен к роду отца 15.11.1847) — поручик артиллерии. Был в походах, в том числе 11 июля в сражении с Гергеем при с. Зонча, за отличие в котором награждён орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»; имел серебряную медаль «За усмирение Венгрии и Трансильвании» (1849). Был женат на дочери подполковника Софье Александровне Остроградской.
 Александр Николаевич Клевезаль (1853 — после 1895) — внук Николая Ефимовича, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., сотник Кубанского казачьего войска, был награждён знаками отличия Ордена Св. Георгия 4-й и 3-й степеней.
 Александр Николаевич Клевезаль (1827—1893) дослужился до чина штаб-ротмистра, был женат на дочери полковника Антонине Феликсовне Дерговин-Дероусинской.
 Павел Николаевич Клевезаль (р. 13 январь 1834, крещен 18 января в с. Токарево Касимовского у.—ум. 24 ноябрь 1915) — поручик, герой Крымской войны. Получил домашнее воспитание. В службу вступил унтер-офицером в Московский пехотный полк (16.07.1852) и переименован в подпрапорщики 14.08.1852. С 20.04.1854 переведен с полком в г. Тамань и произведен в прапорщики 14.05.1854; 7 сентября участвовал в сражении на р. Альма, 8 сентября — у д. Бурлюк, с 19 сентября — при обороне Севастополя, 5 октября — при его сильном бомбардировании; с 21.11.1855 на охране берегов Днепра. За участие в вылазке из Севастополя 1.01.1855 награждён орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (17.02.1855). Имел серебряную медаль на Георгиевской ленте «За защиту Севастополя» и бронзовую на Андреевской ленте в память войны 1853 — 56. Затем переведен в Измайловский полк (2.12.1857); определён касимовским земским исправником 25.02.1862; пожалован в поручики — 17.04.1863 и (5.11.1863) по болезни от службы уволен с мундиром и пенсионом. Был женат на дочери отставного капитан-лейтенанта Глафире Дмитриевне Рыкачевой (Р. 20.02.1844, Касимов).
 Владимир Павлович Клевезаль (1864—после 1918) — земский врач, заведовал мед. участком в селе Тума Рязанской губернии, а затем своей частной амбулаторией там же. Был членом Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917—1918 годов от мирян, после которого неоднократно арестовывался и преследовался в советское время, как монархист и дворянин. Был расстрелян.
  Пётр Павлович Клевезаль (1872—1962) — юрист, руководитель бесплатной народной библиотеки-читальни в память 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина в г. Касимове. За заведование ею особого содержания он не получал. После Февральской революции 1917 года был как коллежский асессор назначен приставом Окружного суда города Тулы, где в то время проживал в собственном доме на Дворянской улице. После Октября жил в Москве и работал юристом в конторе на ул. Тверская. Петр Павлович любил скачки, ходил обыкновенно с тростью, ездил сначала на извозчике, а позже всегда на такси, летом любил отдыхать, сплавляясь по Волге на круизном пароходе. В 1962 году Петр Павлович скончался и был похоронен на Введенском кладбище.
 Александр Петрович Клевезаль (1908—1940) — инженер-оптик и художник
 Нина Александровна Клевезаль (1932—2002) — художник-станковист, знаток народного промысла, автор работ о селе Холуй.
 Галина Александровна Клевезаль (1939—2021) — доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН, известный специалист по определения возраста млекопитающих. Жена д. б. н. М. В. Мины.
 Георгий (Юрий) Петрович Клевезаль (1911—1970) — пианист, музыковед, теоретик музыки, редактор; один из реформаторов нотной системы Брайля. Похоронен на Введенском кладбище вместе с супругой, Зинаидой Фёдоровной Клевезаль, руководителем танцевального коллектива МИХМ и солисткой ансамбля Игоря Моисеева.
 Владимир Николаевич Клевезаль (1835—1915) — участник подавления восстания в Польше 1863 года и Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, мемуарист, генерал-лейтенант. Имел троих детей.
 Владимир Владимирович Клевезаль (1863—после 1917) — военный инженер и в чине полковника занимал на 1914 год должность начальника Нарвского отдела по квартирному довольствию войск. Удостоен ряда наград, в их числе: Орден Св. Станислава 2-й степени (1901), Орден Св. Анны 2-й степени (1907) и Орден Св. Владимира 3-й степени (1913).
 Евгений Николаевич Клевезаль — младший сын Николая Ефимовича, также как братья посвятил себя военной службе, дослужившись, как и отец, до чина полковника.

Примечания 

Баронские роды России
Дворянские роды по алфавиту
Дворянские роды России по алфавиту

Ссылки